Antonucci je priimek več oseb:    
 Antonio Benedetto Antonucci, italijanski rimskokatoliški škof in kardinal
 Gennaro Antonucci, italijanski rimskokatoliški škof
 Gregorio Antonucci, apostolski vikar